Kietlice ist ein polnischer Ortsname:
 Kietlice (Węgorzewo), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kittlitz, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Kietlice (Dzierżoniów), Ort in der Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Kittlitzheide, Kreis Reichenbach, Schlesien
 Kietlice (Głubczyce), Ort in  der Woiwodschaft Oppeln, bis 1935: Kittelwitz, 1935 bis 1945 Kitteldorf, Kreis Leobschütz, Schlesien